Parcul Tineretului se poate referi la:

 Parcul Tineretului din București
 Parcul Tineretului din Buzău
 Parcul Tineretului din Slobozia

Vezi și 
 Tineretului (dezambiguizare)

Note